Désertines puede referirse a: 

 Désertines, comuna francesa situada en Allier.
 Désertines, comuna francesa situada en Mayenne.